Edoardo Agnelli identifica tre industriali italiani con rapporto di discendenza diretta avo-nipote:

 Edoardo Agnelli (1831-1871) – padre di Giovanni Agnelli sr., fondatore della Fiat
 Edoardo Agnelli (1892-1935) – figlio di Giovanni Agnelli sr. e padre di Giovanni Agnelli jr.
 Edoardo Agnelli (1954-2000) – figlio di Giovanni Agnelli jr.